Saving Face (2004), een Amerikaanse film uit 2004
Saving Face (2012), een documentaire uit 2012